Einen Prinz-Georg-Garten gibt es in:

Darmstadt, siehe Sehenswürdigkeiten in Darmstadt#Prinz-Georg-Palais
Dresden (heute Blüherpark)